Unter Pflanzenreich versteht man
 umgangssprachlich die Flora
 fachsprachlich das Regnum Vegetabile